Monticchio ima više značenja:
 Monticchio, L'Aquila
 Monticchio, Latina
 Monticchio, Potenza